De Rally van Zweden 1998, formeel 47th International Swedish Rally, was de 47e editie van de Rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 1998. Het was de 295e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Zwe
Rally van Zweden